Velika nagrada Španije 1976 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1976. Odvijala se je 2. maja 1976.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 75
| 1:42:20,43
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 75
| + 30,97 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 75
| + 48,02 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Alfa Romeo
| 74
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 22
|  Chris Amon
| Ensign-Ford
| 74
| +1 krog
| 10
| 2
|-
! 6
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 74
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 20
|  Jacky Ickx
| Wolf-Williams-Ford
| 74
| +1 krog
| 21
|
|-
! 8
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 74
| +1 krog
| 22
|
|-
! 9
| 19
|  Alan Jones
| Surtees-Ford
| 74
| +1 krog
| 20
|
|-
! 10
| 21
|  Michel Leclère
| Wolf-Williams-Ford
| 73
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 11
| 2
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 72
| +3 krogi
| 5
|
|-
! 12
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 72
| +3 krogi
| 8
|
|-
! 13
| 37
|  Larry Perkins
| Boro-Ford
| 72
| +3 krogi
| 24
|
|-
! Ods
| 12
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 65
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 61
| El. sistem
| 15
|
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 53
| Motor
| 14
|
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Penske-Ford
| 51
| Motor
| 13
|
|-
! Ods
| 35
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 36
| Menjalnik
| 18
|
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 34
| Menjalnik
| 9
|
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 25
| Trčenje
| 3
|
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 6
|
|-
! Ods
| 34
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 16
| Menjalnik
| 17
|
|-
! Ods
| 10
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 11
| Prenos
| 16
|
|-
! Ods
| 30
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 3
| Prenos
| 19
|
|-
! DNQ
| 18
|  Brett Lunger
| Surtees-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 32
|  Loris Kessel
| Brabham-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 25
|  Emilio Zapico
| Williams-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 33
|  Emilio de Villota
| Brabham-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 24
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 31
|  Ingo Hoffmann
| Fittipaldi-Ford
|
|
|
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jochen Mass 1'20.930

Formula 1 sezona 1976
1976